El  fue un miembro de la familia imperial japonesa, primo paterno del emperador Akihito e hijo mayor del príncipe Mikasa.

Se casó el 7 de noviembre de 1980 con Nobuko Asō (nacida en 1955), tercera hija del desaparecido Takakichi Asō, Presidente de Asō Cement Co., y de su esposa, Kazuko Yoshida, la hija del ex Primer Ministro Shigeru Yoshida; tuvieron dos hijas, las princesas Akiko de Mikasa y Yōko de Mikasa.

Patronazgos 
 Presidente de la Organización de Bienestar Social Yuai Jyuji Kai.
 Presidente de Arinomama-sha.
 Presidente de la Organización de Bienestar Social Saiseikai Imperial Gift Foundation Inc.
 Presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías.
 Presidente la Fundación para la Investigación del Cáncer Princesa Takamatsu.
 Presidente de la Asociación Nipona de Billar.
 Presidente de la Asociación Profesional de Instructores de Esquí de Japón.
 Presidente de la Federación de Colegiados de Patinaje y Hockey sobre Hielo.
 Presidente de la Sociedad Japón-Turquía.
 Presidente del Centro Cultural del Medio Este de Japón.
 Presidente de Honor de la Unión Japonesa de Rugby-Fútbol.
 Presidente de Honor de la Sociedad Japón-Reino Unido.
 Presidente de Honor de la Sociedad Japón-Noruega.

Títulos y tratamiento 
 5 de enero de 1946 - 6 de junio de 2012: Su Alteza Imperial el príncipe Tomohito de Mikasa.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas japonesas 
  Caballero Gran Cordón de la Suprema Orden del Crisantemo (05/01/1966).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 09/03/1982).
  Doctor Honoris Causa por la Universidad de Ankara.

Ancestros

Referencias 

Alumnado del Magdalen College (Oxford)
Príncipes de Japón
Nacidos en Tokio
Fallecidos por cáncer de laringe
Condecorados con la Orden del Crisantemo
Orden al Mérito de la República Italiana
Nobles de Japón del siglo XX
Nobles de Japón del siglo XXI
Fallecidos por cáncer en Japón
Fallecidos en Tokio
Personas de Chiyoda